Шупп
 Шух (міра)